Келдыш — фамилия.

Известные носители 
 
 Келдыш, Леонид Вениаминович (1931—2016) — физик, профессор, академик РАН.
 Келдыш, Людмила Всеволодовна (1904—1976) — советский математик, сестра М. В. Келдыша.
 Келдыш, Михаил Фомич — врач, прадед Мстислава Всеволодовича.
 Келдыш, Мстислав Всеволодович (1911—1978) — советский математик, президент АН СССР (1961—1975), трижды Герой Социалистического Труда.
 Келдыш, Юрий Всеволодович (1907—1995) — советский музыковед, профессор Московской консерватории.

Другие значения 
 Академик Мстислав Келдыш (судно) — российское научно-исследовательское судно.
 Келдыш — четко выраженный в рельефе ударный кратер в северо-восточной части видимой стороны Луны.
 (2186) Келдыш — астероид из главного пояса.